Gustaf Gustafsson, med olika stavningar, heter flera kända svenskar:

 Gustaf Gustafsson af Vasaborg (1616-1653), adelsman
 Gustav Gustavsson av Wasa (1799-1877), kronprins av Sverige, sedermera tronpretendent, officer och adelsman
 Gustaf Gustafsson i Vi (1856-1926), liberal politiker
 Gustaf Gustafsson (1865-1933), tidningsman och riksdagsman i första kammaren
 Gustaf Gustafsson i Älvsered (1875-?), högerpolitiker och riksdagsman i andra kammaren
 Gustaf Gustafsson, fotbollsspelare, trefaldig allsvensk mästare med Gais